Jméno Lhoty nese v Česku více obcí, sídel a dalších objektů. Původem slova je množné číslo názvu Lhota.

 Vyšní Lhoty – obec v okrese Frýdek-Místek
 Nižní Lhoty – obec v okrese Frýdek-Místek
 Lhoty u Potštejna – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lhoty (Vortová) – část obce Vortová v okrese Chrudim

Související články 
 Lhota (rozcestník)
 Lhotky

Externí odkazy 
 
 
 

 Lhoty